Таганро́гская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Таганрогская улица — улица в Москве.
 Таганрогская улица — улица в Новосибирске.
 Таганрогская улица — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Таганрогская улица — улица в Днепре.